В парному розряді жіночого тенісного турніру Bank of the West Classic 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Мередіт Макґрат і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Розалін Феербенк і Робін Вайт 2–6, 6–0, 6–4.

Сіяні пари 

 Мередіт Макґрат /  Енн Сміт (чемпіонки)
 Розалін Феербенк /  Робін Вайт (фінал)

 Мері Лу Деніелс /  Венді Вайт (чвертьфінал)
 Мерседес Пас /  Андреа Темашварі (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Bank of the West Classic